Die SG Cowen US Open 2000 fanden vom 30. September bis 3. Oktober 2000 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2000/01.
 
Titelverteidiger war Simon Parke, der auch in diesem Jahr das Finale erreichte. Im Endspiel traf er auf Jonathon Power, der mit 15:3, 11:15, 15:12 und 15:12 die Partie gewann. Dies war Powers erster Gesamtsieg bei den US Open.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2000/01
2000
Squashturnier in Boston